Anergi (grek. an e’rgon ”icke arbete”) kan syfta på:

 Anergi (termodynamik) – inom termodynamiken den inaktiva delen av energi, motsatsen till exergi
 Anergi (immunförsvar) – inom medicin en avsaknad av normalt immunförsvar.